Столбово — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена у южных окраин волостного центра, деревни Лавры (в 1 км от его центра) и в 31 км к юго-западу от райцентра, города Печоры.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 30 жителей.

Ссылки 
 Карта O-35-091-B Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района